Winkfield ist der Familienname folgender Personen:

 James Winkfield (1882–1974), amerikanischer Jockey
 Trevor Winkfield (* 1944), britisch-amerikanischer Maler

 Winkfield (Berkshire) Ort in Berkshire